Dienstbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Dienstbach (Bubikon), Quartierteil der Gemeinde Bubikon, Bezirk Hinwil, Kanton Zürich

Fließgewässer:
 Dienstbach (Altbach), linker Zufluss des Altbachs (zur Schwarzach, zum Main) vor der Schnaudersmühle, Stadt Prichsenstadt, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Dienstbach (Murr), rechter Zufluss der Murr vor Steinheim an der Murr, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg

Dienstbach ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Dienstbach (1870–1956), deutscher Musiker und Journalist
 Karl Dienstbach (1900–1977), deutscher Kommunist, Interbrigadist und Funktionär in der DDR
 Mia Niederkirchner-Dienstbach (1911–1982), deutsche Kommunistin und SED-Funktionärin
 Oskar Dienstbach (1910–1945), deutscher KZ-Arzt 
 Paul Dienstbach (* 1980), deutscher Ruderer
 Wilhelm Martin Dienstbach (1873–1957), deutscher Lehrer und Heimatforscher

Siehe auch:
 Diensbach